Société royale du Canada
Société royale du Canada